Leading European Newspaper Alliance (LENA) ist ein Verbund von acht führenden Zeitungstiteln aus sieben europäischen Ländern, die sich dem Qualitätsjournalismus verschrieben haben. Zu den Gründungsmitgliedern im März 2015 gehören neben der deutschen Die Welt aus Deutschland, die El País aus Spanien, La Repubblica aus Italien, Le Figaro aus Frankreich, Le Soir aus Belgien sowie der Tages-Anzeiger und die Tribune de Genève aus der Schweiz. Erster Direktor von LENA wurde Javier Moreno, zwischen 2006 und 2014 Chefredakteur der El Pais. Im April 2018 ist die Gazeta Wyborcza aus Polen der Allianz beigetreten.

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist die Entwicklung und der Austausch redaktioneller Inhalte mit dem Ziel, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen. Über eine Plattform können die einzeln Mitglieder auf Inhalte zurückgreifen. Die Allianz soll für ihre Mitglieder einen redaktionellen, technologischen und wirtschaftlichen Vorsprung sicherstellen und wählt dafür passende Kooperationspartner. Laut Eigenaussage auf ihrem Netzauftritt im März 2019 ist LENA „das größte Mediennetzwerk in Europa“.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Pressemitteilung des Axel Springer Verlages
 LENA: Europäische Medien-Allianz

Gegründet 2015
Journalismus
Interessenverband
Medien (Europa)